Типпелига 1995 () — 51-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1995
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1995 году